Guifré II de Barcelona (~874 - Barcelona, 911 o 914), comte de Barcelona, Girona i Osona (des de 897)
 Guifré II de Besalú (?-957), comte de Besalú (927-957)
 Guifré II de Cerdanya (~970 - Sant Martí del Canigó, 1050), comte de Cerdanya i de Conflent (988-1035) i de Berga (1003-1035) 
 Guifré II o Jofré II de Provença (? - ~1065), comte de Provença (1051 - ~1065)
 Guifré II o Jofré II Martell, fill i successor de Folc III Nerra al comtat d'Anjou el 1040
 Guifré II o Geoffroi II de Bretanya (1158 -París, 1187), fill del rei d'Anglaterra, duc de Normandia i comte d'Anjou Enric II Plantagenet i d'Elionor d'Aquitània, duquessa d'Aquitània